Carl Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carl Mountain (Essex County, New York)	
 Carl Mountain (Ulster County, New York)